Аројо де Лимон има више значења:

 Аројо де Лимон (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо де Лимон (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику